Die Firma – gruppo musicale rock della Repubblica Democratica Tedesca
Die Firma – gruppo musicale hip hop tedesco